trust – forma koncentracji kapitałowej
 trust – forma branżowej organizacji przemysłu państwowego (por. zjednoczenie) w ZSRR w okresie międzywojennym
 Trust – belgijski zespół muzyczny
 Trust – francuski zespół muzyczny
 Trust – kanadyjski zespół muzyczny
 Trust – film z 1990
 Trust – film z 2010
 Trust – producent akcesoriów komputerowych
 Trust Company Ltd. – producent części samochodowych
 Trust – singel Ayumi Hamasaki
 Trust – piosenka grupy The Cure
 Trust – piosenka grupy The Pharcyde
 Trust – tytuł pierwszej płyty francuskiego zespołu Trust z 1979 roku
 Trust – serial telewizyjny stacji FX